De 4e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1973 op 3 en 4 februari gehouden op de ijsbaan Valle Hovin Kunstisbane in Oslo.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1973
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
 1973
Schaatsen sprint 1973